Lelouch Vi Britannia – protagonista di Code Geass: Lelouch of the Rebellion e della maggior parte delle opere derivate; nelle restanti, il ruolo non è il medesimo
Claude Lelouch – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico